Кат може да се односи на:
 Кат (биљка)
 Кат (геологија)
 Кат (притока Мологе)
 Кат (филм)